Senza pietà kan syfta på:

Senza pietà (sång) – en sång av Anna Oxa år 1999
Senza pietà (album) – av Anna Oxa år 1999
Senza pietà (film 1921) – en film av Emilio Ghione
Senza pietà (film 1948) – en film av Alberto Lattuada